Я́ков Ге́рманович Ге́вирц (27 января (8 февраля) 1879, Одесса — 1942, Ленинград) — русский и советский архитектор еврейского происхождения.

Биография 
Учился в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств (мастерская Леонтия Николаевича Бенуа в (1899—1906 гг.).
Победил в 1908 году в конкурсе на проект нового комплекса зданий на Еврейском Преображенском кладбище С.-Петербурга, вошёл в строительный комитет Общины, с которой сотрудничал до 1920-х годов и был архитектором Преображенского еврейского кладбища.

Действительный член Археологического института. Секретарь Общества архитекторов-художников (1910-е).

С 1922 г. преподавал в ВХУТЕИНе — ЛВХТИ — ИНПИ — ЛИЖСА (бывшей Академии художеств), с 1936 года — декан архитектурного факультета.

Умер в блокадном Ленинграде, похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на кладбище Остров Декабристов.

Основные проекты и постройки 
В Санкт-Петербурге — Петрограде
 Фондовая контора (1911, в 1913 Гинсбург М. А. передал здание Общине для размещения Евр. богадельни и просветит. учреждений),
 Ограда Большой хоральной синагоги (1908),
 Рижский биржевой банк (1913);
 Архитектурное решение памятника Г. В. Плеханову, художественных надгробий.
 Кирилловская улица, д.№ 4 — особняк В. А. Тряничева (Н. Н. Башкирова). 1905—1906.
 Малоохтинский проспект, д.№ 10 — доходный дом Новгородского Десятинного монастыря. 1908.
 Кирилловская улица, д.№ 22 — доходный дом. 1908.
 Кронверкский проспект, д.№ 9 — здание кинематографа «Колизей». 1908. (Не сохранилось). (Не путать с существующим кинотеатром «Колизей»!).
 Проспект Александровской Фермы, д.№ 66а — дом омовения и отпевания усопших и служебный дом на Преображенском еврейском кладбище. 1908—1912.
 7-я Советская улица, д.№ 9 — доходный дом. Надстройка и расширение. 1910.
 6-я Советская улица, д.№ 33 — доходный дом. 1910.
 8-я Советская улица, д.№ 23 — доходный дом. 1910.
 3-я линия, д.№ 48, двор — доходный дом. 1910. Оформление проезда во двор. 1912.
 Зверинская улица, д.№ 20 — доходный дом. 1910—1911.
 Малый проспект Васильевского острова, д.№ 48-50 — доходный дом. 1911. Совместно с Л. П. Андреевым.
 5-я линия, д.№ 50 — здание еврейской богадельни им. М. А. Гинсбурга. 1911.
 5-я линия, д.№ 62, левая часть — доходный дом. Перестройка. 1912.
 Аптекарский проспект, д.№ 8/улица Профессора Попова, д.№ 7 — доходный дом. 1912—1914.
 Проспект Добролюбова, д.№ 19 — доходный дом акц. общества «Строитель». 1912—1915.
 Улица Льва Толстого, д.№ 7 — доходный дом. 1913.
 Большая Монетная улица, д.№ 18 — доходный дом акц. общества «Строитель». 1914—1915.
 Вознесенский проспект, д.№ 27, правая часть — портал и парадная лестница. Перестройка. 1916.

На Преображенском кладбище Санкт-Петербурга
 Комплекс зданий (1908-13),
 Оранжерея (1913),
 Проект отделки Дома омовения и отпевания (1915, не реализован)
В других городах

 Харьковская хоральная синагога (1912—1913),
 Реконструкция Солдатской синагоги в Ростове-на-Дону (1913—1914),
 Синагога в Мариуполе (1914).

Семья 
 Брат Владимир Германович Гевирц (14(27).03.1884 — 28.10.1944), гражданский инженер (1914), преподаватель ИГИ — ЛИСИ в 1919—1944 гг., доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой технологии строительного производства. Во время войны оставался в Ленинграде. Принимал участие в маскировке жизненно-важных объектов, проектировании убежищ, а позже — в восстановлении города
 Брат Герман Германович Гевирц
 Жена — Анна Степановна Гевирц
 Дочь — Елена Яковлевна Гевирц, родилась 01.04.1916, пережила блокаду
 Сын — Герман Яковлевич Гевирц, родился в 1921 году, участник Великой Отечественной войны, инженер-шахтостроитель

Примечания

Литература 
 
 Шабунина Е. И. Творчество архитектора Я. Г. Гевирца после 1917 года // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 3. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — СПб.: НП-Принт, 2013. С. 308—313. — ISSN 2312—2129
 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 1. Late Imperial Russia: 1891—1917. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. Стр. 87. .

Ссылки 
 Творец новой классики (2009)
 Санкт-Петербургские ассамблеи
  Евреи в Петербурге

Архитекторы XX века
Архитекторы Российской империи
Архитекторы СССР
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Харькова
Жертвы блокады Ленинграда
Похороненные на кладбище Остров Декабристов
Архитекторы Ростова-на-Дону
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина